Буйи́ () — многозначный термин французского происхождения:

Топоним 
 Буйи — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Буйи — коммуна во Франции, находится в департаменте Марна.
 Буйи — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.

Фамилия 
 Буйи, Жан-Николя (1763—1842) — французский писатель и драматург.